Рив () — англоязычная фамилия и породивший её английский исторический термин. Родственная фамилия Ривз (Reeves) происходит от притяжательного падежа соответствующего нарицательного существительного.

Этимология 
Происходит от  — названия должности «»: 1) представителя английской королевской власти на местах (соотносится с шерифом — этимологически «shire-reeve», то есть ривом шира) (до начала XI века); 2) управляющего имением в средневековой Англии.

Известные носители фамилии 
 Рив, Генри (1850—1876) — североамериканский доброволец, участник освободительной борьбы Кубы в Десятилетней войне
 Рив, Дана (1961—2006) — американская актриса, певица, продюсер, телеведущая, писательница и филантроп, вдова актёра Кристофера Рива
 Рив, Клара (1729—1807) — английская писательница готического жанра
 Рив, Кристофер (1952—2004) — американский актёр
 Рив, Ловелл Огастус (1814—1865) — английский конхиолог и издатель.
 Рив, Пол — британский музыкальный продюсер.
 Рив, Шерил (род. 1966) — американский баскетбольный тренер.

См. также 
 Рив (Изер) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Ривз

Примечания